Amerikai Egyesült Államok
 Robbinsville (Észak-Karolina)
 Robbinsville Township (New Jersey)
 Robbinsville (statisztikai település, New Jersey)